Youtie ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert C. Youtie (1904–1980), US-amerikanischer Papyrologe
 Louise C. Youtie (1909–2004), US-amerikanische Papyrologin